Lomidze ist der Familienname der folgenden Personen:

 Lasha Lomidze (* 1992), georgischer Rugbyspieler 
 Shota Lomidze (1936–1993), georgischer Wrestler 
 Viktor Lomidze, polnischer Offizier im Zweiten Weltkrieg 

Siehe auch:
 Lomidse